Ann McLane Kuster – politica e avvocato statunitense
 Benjamin McLane Spock – pediatra e canottiere statunitense
 James McLane – ex nuotatore statunitense
 Louis McLane – politico e avvocato statunitense
 Saunders McLane – matematico statunitense
 Val McLane – attrice britannica